El término JBL puede hacer referencia a:

JBL (James B. Lansing), fábrica estadounidense de audio;
John "Bradshaw" Layfield, luchador profesional estadounidense.